Życie za życie – powieść Zofii Chądzyńskiej, wydana w 1971 roku
 Życie za życie – film z 1976 roku, w reżyserii Miomira „Miki” Stamenkovicia
 Życie za życie – film z 2003 roku w reżyserii Alana Parkera 
 Życie za życie. Maksymilian Kolbe – film z 1991 roku w reżyserii Krzysztofa Zanussiego